Die Generali Open 2021 waren ein Tennisturnier, welches vom 26. bis 31. Juli 2021 in Kitzbühel stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2021 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

In derselben Woche fanden in Atlanta die Truist Atlanta Open statt, die wie die Generali Open zur Kategorie ATP Tour 250 zählten.

Der Titelverteidiger war im Einzel Miomir Kecmanović und im Doppel Austin Krajicek und Franko Škugor.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 419.470 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 481.270 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 24. und 25. Juli 2021 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kamen zwei Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten waren die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb galten je Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 123 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 118 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 100 kB)

ATP Tour 2021
2021